Казелин:
 Казелин, Михаил Сергеевич (род. 1996) — российский конькобежец.

 Голубева (Казелина), Елизавета Сергеевна (род. 1996) — российская конькобежка.